Xianshanosaurus shijlagouensis is een sauropode dinosauriër die tijdens het late Krijt leefde in het gebied van het huidige China.

Vondst en naamgeving
De soort is in 2009 benoemd door Lü Junchang, Xu Li, Jiang Xiaojun, Jia Songhai, Li Ming, Yuan Chongxi, Zhang Xingliao en Ji Qiang. De geslachtsnaam verwijst naar de berg (shan) Xian. De soortaanduiding verwijst naar het dorp Shijlagou.

Fossielen van zeer grote sauropoden zijn aangetroffen bij Shantun in de provincie Henan, in het Ruyangbassin in de Mangchuanformatie, lagen uit het Cenomanien, ongeveer 99 miljoen jaar oud. Het type-exemplaar bestaat uit een vrij compleet in verband liggend skelet, bestaand uit tien in verband liggende staartwervels en een wervelboog, KLR-07-62-6; een rechterravenbeksbeen, KLR-07-62-59; een linkerdijbeen, KLR-07-62-15; en verschillende ribben, waarvan er twee gaaf zijn, KLR-07-62-3a en KLR-07-62-59-1, en ander fragmentarisch. Al deze vondsten vormen samen het holotype; als paratype is een apart gevonden vier centimeter lange spatelvormige tand aangewezen, 41HIII-0015.

Beschrijving
Als unieke eigenschappen, autapomorfieën, van de soort zijn aangeduid: een verlengde tandvorm met een duidelijke richel aan de binnenkant van de tandkroon; vlakke doornuitsteeksels op de voorste staartwervels met in het midden van hun voorkant en achterkant een ruw oppervlak; duidelijke groeven aan het voorste deel van de zijkanten van de basis van de prezygoapofysen en het voorste deel van de basis van het dwarsuitsteeksel van de wervel; een foramen pneumaticum in het ravenbeksbeen dat vlak bij de beennaad met het schouderblad ligt en een ondiepe uitholling op de bovenkant van de ribben.

Fylogenie
De tand lijkt wat op die van Euhelopus en de beschrijvers achtten een verwantschap met de Brachiosauridae mogelijk. Ze meenden dat de soort in ieder geval tot de Neosauropoda behoort.

In 2013 vond een analyse Xianshanosaurus basaal in de Titanosauria zoals getoond in het volgende kladogram.

Literatuur
Lü., J., Xu, L., Jiang, X., Jia, S., Li, M., Yuan, C., Zhang, X. and Ji, Q., 2009, "A preliminary report on the new dinosaurian fauna from the Cretaceous of the Ruyang Basin, Henan Province of central China", Journal of the Paleontological Society of Korea, 25: 43-56

Sauropoda